Electric steht für

verschiedene Musikalben:
Electric (Jack-Ingram-Album)
Electric (Paul-Rodgers-Album)
Electric (Pet-Shop-Boys-Album)
Electric (The-Cult-Album)

Weiteres:
Electric (Software)
Electric (Marke), Hersteller von Ski- und Snowboardbrillen

im NRHP gelistete Objekte:
 Electric Construction Co. Building, in Grand Forks, North Dakota, ID-Nr. 82001322
 Electric Locomotive No. 4859, in Strasburg, Pennsylvania, ID-Nr. 82003797
 Electric Park Pavilion, in Blackwell, Oklahoma, ID-Nr. 76001563